И́ов или Ио́в (, [Ийо́в], [Iyyov], [ʾIyyôḇ]) — главное лицо библейской книги Иова. Как праведник упоминается и в других библейских книгах: например, у Иезекииля (), в послании апостола Иакова (), а также в псевдоэпиграфе «».

Ибн Йашуш отождествлял его с Иовавом, вторым идумейским (едомским) царём ().

Жизнеописание 

Сведения об Иове происходят из одноимённой книги Ветхого Завета, согласно которой Иов жил в земле Уц (возможно, в северной части Аравии). В славянской Библии существует дополнение (ср. ) к книге Иова, которое посвящено его генеалогии от Исава:

Иов «был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (), а по своему богатству «был знаменитее всех сынов Востока» (). У него было семеро сыновей и три дочери, составлявшие счастливое семейство.

Но сатана перед лицом Бога стал утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого исчезнет и всё его благочестие. В ответ Бог позволил сатане испытать Иова всеми бедствиями земной жизни.

Сатана лишил Иова всего богатства, всех слуг и всех детей, а когда и это не поколебало Иова, то сатана поразил его тело, с Божьего позволения, страшною проказой. Болезнь лишила его права пребывания в городе: он должен был удалиться за его пределы и там, скобля струпья на своём теле черепком, сидел в пепле и навозе. Все отвернулись от него.

Видя его страдания, его жена говорила ему: «Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей! Похули Бога и умри!» Но Иов сказал ей: «Ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (). О несчастии Иова услышали друзья его Елифаз, Вилдад и Софар, которые были поражены его страданиями, и семь дней они молча оплакивали его страдания. После того Иов проклял день своего рождения и стал вопрошать, зачем дана жизнь страдающим. Наконец друзья стали утешать его, уверяя, что Бог справедлив, и если он страдает теперь, то страдает за какие-нибудь согрешения свои, в которых должен покаяться. Это заявление исходило из общего ветхозаветного представления, что всякое страдание есть возмездие за какую-нибудь неправду. Утешавшие его друзья старались найти у Иова какие-либо прегрешения, которые оправдали бы его несчастную судьбу, как целесообразную и осмысленную. Иов возражал им, требуя указать на его грехи и пороки (), и упрекал друзей, что они терзают его своими речами.

Далее в разговор вступил молодой Елиуй, разгневанный мнением друзей, что Иов наказан за прегрешения, а также оправданием Иова, что Господь ошибся в своих карах, наказав безвинного ().

В последних главах книги сам «Господь из бури» () отвечает Иову, а также порицает за неправедность друзей Иова.

После этого Господь за терпение вдвое наградил Иова: вскоре тот исцелился от своей болезни и разбогател вдвое больше, чем прежде. У него опять родилось семеро сыновей и три дочери. Он прожил после сего в счастье 140 лет и умер в глубокой старости, став примером терпения.

Иов в западной и русской философии 
Сёрен Кьеркегор видел в речах Иова больше мудрости, чем во всех трудах Гегеля. Он противопоставлял интуитивное постижение божественной воли Иовом рациональным построениям Сократа и других философов, верящих в силу разума. Под углом иррационализма трактуют фигуру Иова и некоторые другие современные философы, например, Лев Шестов.

По словам Николая Бердяева, история Иова опровергает распространённое у древних евреев представление о том, что за добродетельную жизнь человеку должно быть воздано при жизни, а несчастья — свидетельство Божьего гнева и признак отклонения страждущего от праведного пути. Эти расхожие воззрения воплощают утешители Иова. Как пишет Бердяев,

Людям очень трудно отказаться от целесообразности всего происходящего в мире и, значит, трудно понять безвинное страдание. Многим кажется, что если есть безвинное страдание, то, значит, нет Бога, нет промысла Божьего.

Петербургский философ Татьяна Шоломова указывала на ещё одну морально-философскую проблему, связанную с историей Иова: это судьба его детей, определённая Богом не по их собственным деяниям, а исключительно как атрибут судьбы их отца.

Иов в исламской традиции 

В Коране, священной книге мусульман, Иов фигурирует как пророк Айюб ( [Ayyūb],  удручённый, гонимый). Некоторые толкователи Корана считали Айюба прародителем древних римлян. В исламском мире существует много мест, которые в то или иное время выдавались за гробницы Иова: город Дайр-Аййуб в Сирии и одноимённая деревня неподалёку от Рамлы, бывшая Эдесса в Турции, Салала в Омане, мавзолей Чашма-Аюб в Бухаре и т. д. Подробнее см. список гробниц Иова (Айюба).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Щедровицкий Д. 

Персонажи Ветхого Завета
Книга Иова
Иов Многострадальный